Ламбет, Ламбетський

 Ламбет,
 Ламбет (боро) () — боро Лондона, розташоване на південному березі Темзи, вгору за течією від Саутварка, навпроти Вестмінстерського палацу.
 Ламбетський палац
 Ламбетський міст
 Ламбетський хрест